Municipio de Ten Mile puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ten Mile (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Miami.
 Municipio de Ten Mile (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Macon.